Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2015 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Forfaits avant le début du tournoi 

  Julien Benneteau (44, pubalgie au niveau des adducteurs) →  Andrey Golubev
  Juan Martín del Potro (558, blessure au poignet gauche) →  Marinko Matosevic
  Tommy Haas (1040, blessure à l'épaule) →  Paolo Lorenzi
  Ryan Harrison (127, blessure à la cheville) →  Jan-Lennard Struff
  Lleyton Hewitt (110, changement d'horaire) →  Ruben Bemelmans
  Milos Raonic (6, blessure au pied droit) →  Alejandro Falla
  Janko Tipsarević (474, infection virale) →  Facundo Argüello

Faits marquants 
 C'est la première fois depuis 1996 que moins de 3 Espagnols accèdent aux 1/8 de finale.
 C'est la troisième fois que 5 Français accèdent aux 1/8 de finale après 1971 et 2008, et la première fois que les quatre « néo-Mousquetaires » sont  ensemble à ce stade de la compétition en tournoi du Grand Chelem.
 Jo-Wilfried Tsonga devient le Français le plus souvent présent en quart de finale d'un Grand Chelem dans l'ère Open (11, soit une fois de plus que Yannick Noah).
 Rafael Nadal s'incline en quart de finale face à Novak Djokovic (7-5, 6-3, 6-1). C'est seulement sa seconde défaite en 72 matchs à Roland-Garros et la fin d'une série de 39 victoires consécutives Porte d'Auteuil. En s'inclinant en quart de finale, Nadal est assuré de sortir du top 9, c'est la première fois depuis 10 ans qu'il est aussi mal classé.

Primes et points 
Les primes sont en augmentation de 13,42 % par rapport à 2014.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

2015
France Simple messieurs
Internationaux de France de tennis 2015